Označení USCGC Mackinaw nesla v historii americké pobřežní stráže dvě plavidla:
 USCGC Mackinaw (WAGB-83), ledoborec sloužící v letech 1944–2006
 USCGC Mackinaw (WLBB-30), nosič bójí a ledoborec sloužící od roku 2006